Лара Арруабаррена і Андрея Клепач були чинними чемпіонками, але Арруабаррена вирішила того року не брати участі, а Клепач вирішила взяти участь у турнірі в Токіо.

Кірстен Фліпкенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Омае Акіко і Пеангтарн Пліпич з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Korea Open, парний розряд
2016